Born of the Flickering è il primo album in studio del gruppo extreme metal norvegese Old Man's Child, pubblicato nel 1995.

Tracce

Formazione
Galder - voce, chitarra, sintetizzatore
Jardar - chitarra
Tjodalv - batteria
Gonde - basso
Aldrahn - voce

Collegamenti esterni